Balerejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Balerejo, Demak, by, 
 Balerejo, Kebon Sari, by, 
 Kecamatan Balerejo, distrikt, Jawa Timur, 
 Balerejo, Balerejo, by, 
 Balerejo, Magetan, by, 
 Balerejo, Blitar, by, 
 Balerejo, Magelang, by, 
 Balerejo, Temanggung, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar